Гексаграммы Люшисыгуа (; пиньинь: liùshísìguà; рус. «шестьдесят четыре гуа») — 64 гексаграммы гуа — в китайской философии завершающая часть исходного космогенеза; следующий за этапом «восьми триграмм гуа» (ба-гуа) этап возможных комбинаторных ситуаций гексаграмм гуа из шести черт яо.

Каждая гексаграмма гуа может рассматриваться как сочетание двух триграмм гуа — нижней и верхней — либо как сочетание трёх диграмм, также образованных из яо.

Существуют 64 таких комбинации — графические фигуры (гексаграммы) с афоризмом при каждой из них, разъясняющим её значение. Этот слой датируется приблизительно VIII—VII веками до н. э.

В IV—III веках до н. э. появились многочисленные интерпретации гексаграмм и афоризмов (так называемые «Ши И» «десять крыльев»), заложившие основу специфического направления древнекитайской мысли, которое исходит из представления об изменчивости всего существующего и о циклическом переходе одних явлений в другие вследствие взаимодействия сил инь и ян (сил тьмы и света). Гексаграммы при этом рассматривались как символы, иллюстрирующие универсальный круговорот космоса и в то же время указывающие нормы поведения для человека.

Структура гексаграммы

Отдельные черты 
Гексаграмма пишется снизу вверх, соответственно нумерация также начинается с нижней черты. Первая (снизу) черта называется «начальной» (初), последняя — «верхней» (上), остальные черты называются по порядковому номеру: вторая, третья и т. д.

Месторасположение черты именуется «позицией» (位). Считается, что нечётные числа имеют природу ян, а чётные — природу инь, поэтому нечётные позиции обладают свойством света, а чётные — свойством тьмы.

Если свойство позиции и тип черты совпадают (ян-ян; инь-инь), то происходит удвоение силы одного знака, что считается благоприятным признаком. Если свойство и тип противоположны (ян-инь; инь-ян), они вступают в противоречие, что трактуется как неблагоприятный фактор.

Таким образом, с этой точки зрения наиболее гармоничной будет гексаграмма Цзи-цзи ䷾ (Уже конец; 既濟), а наиболее конфликтной — гексаграмма Вэй-цзи ䷿ (Еще не конец; 未濟).

Парность черт 
Гексаграмма может анализироваться как состоящая из трех пар черт, согласно древнекитайской философии о единстве трех элементов: небо — человек — земля (天 — 人 — 地) . При таком подходе гексаграмму рассматривают как состоящую из трех частей. Первая пара черт (снизу) символизирует Землю, вторая пара — Человека, третья — Небо.

Перечень гексаграмм

Гексаграмма как сочетание двух триграмм 
Каждую гексаграмму можно считать состоящей из двух триграмм и анализировать её согласно взаимодействию этих составляющих. Нижняя триграмма характеризует внутренний мир, наступающее, созидающее, а верхняя — внешний мир, отступающее, разрушающее.

См. также 
 Космогенез в китайской философии
 Книга перемен
 Двоичный код

Примечания

Литература 
 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая Книга перемен. — СПб.: Алетейя, 1992. — ISBN 5-88956-005-4
 Крушинский А. А. Что такое гексаграммы И цзина?  // Общество и государство в Китае: XXXV научная конференция. — М.: Вост. лит-ра, 2005, — С. 205—213.

Ссылки 
 Бурдонов, Игорь. Чжоуские перемены